Борис Николаевич Иванов:
 Иванов, Борис Николаевич (1887—1938) — командующий войсками Закаспийского фронта Туркестанской Республики.
 Иванов, Борис Николаевич (1902—1941) — советский скульптор.
 Иванов, Борис Николаевич (1911—1989) — советский гидрограф, исследователь карста и селевых потоков.
 Иванов, Борис Николаевич (1925—2004) — советский футболист, тренер.